Grande Vingtaine, vingtaine de Saint-Clément à Jersey
 Grande Vingtaine, vingtaine de Saint-Pierre à Jersey